Mazaráki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mazaráki (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Káto Mazarákion, ort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Greklandförgreningar